ВМД:
 Вантажна митна декларація
 Вікова макулодистрофія